Agnieszka Sajdutka (ur. 26 marca 1994 w Rzeszowie) − zawodniczka, trenerka, członek kadry narodowej Polski, mistrzyni Polski, Europy i świata w karate tradycyjnym (2 dan).

Urodzona i związana z Rzeszowem. Od dzieciństwa była zainteresowana sportami walki − początkowo fascynowało ją judo, ale była za mała aby trenować. Treningi karate rozpoczęła w wieku 7 lat pod okiem Marty Niewczas. Do 2020 roku była związana z Akademią Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, a następnie z Akademią Sportu Chikara w Rzeszowie. Ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie. W 2019 uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Stypendystka Urzędu Marszałkowskeigo Województwa Podkarpackeigo i Urzędu Miasta Rzeszowa. Najlepsza zawodniczka Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w kategorii senior w roku 2018. W 2019 zdobyła 3. miejsce w 59 Plebiscycie Sportowym Nowin. W tym samym roku była reprezentantką Polski w Ultimate Karate League.

Osiągnięcia 
XXV Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym (17-18 maja 2014, Gdańsk) (kategoria wiekowa młodzieżowiec 18-20 lat)

 fuku-go, kata indywidualne, kumite indywidualne ‒ I miejsce
 kogo-kumite − III miejsce

XVII Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym (24-25 października 2014, Genewa, Szwajcaria) (kategoria wiekowa młodzieżowiec 18-20 lat)

 kata indywidualne ‒ I miejsce
 fuku-go, kumite indywidualne ‒ II miejsce

XXXII Mistrzostwa Europy WTKF w Karate Tradycyjnym (17-18 października 2015, Wilno, Litwa) (kategoria wiekowa senior 21+)

 kumite drużynowe kobiet ‒ I miejsce

Polska Liga Karate Tradycyjnego ORLEN 2016 ‒ II miejsce

VII Puchar Europy w Karate Tradycyjnym 2016 – 28 maja 2016, Stara Wieś ‒ I miejsce

XXVII Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym ORLEN 2016 (17-19 czerwca 2016, Sopot) (kategoria wiekowa senior 21+)

 kumite indywidualne, kogo-kumite ‒ II miejsce
 fuku-go ‒ III miejsce

Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym Kraków ORLEN 2016 (14-15 października 2016, Kraków, Polska) (kategoria wiekowa senior: 21+)

 kumite drużynowe kobiet ‒ I miejsce
 kumite indywidualne ‒ II miejsce

Polska Liga Karate Tradycyjnego ORLEN 2017 ‒ II miejsce

IX Puchar Świata w Karate Tradycyjnym ORLEN 2017 (3 czerwca 2017, Łódź) ‒ I miejsce

XXVIII Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym ORLEN 2017 (17-18 czerwca 2017, Zamość) (kategoria wiekowa senior 21+)

 kata indywidualne, fuku-go ‒ II miejsce

XXXIII Mistrzostwa Europy w Karate Tradycyjnym (4 listopada 2017, Kluż-Napoka, Rumunia) (kategoria wiekowa senior 21+)

 kumite drużynowe kobiet ‒ I miejsce
 fuku-go ‒ II miejsce

VII Mistrzostwa Świata Karate Fudokan (Kategoria wiekowa senior 22+)

 kumite drużynowe kobiet ‒ I miejsce
 fuku-go ‒ III miejsce

Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata w Tradycyjnym Karate-do (22-28 października 2018, St. John’s, Nowa Fundlandia, Kanada) (kategoria wiekowa senior 21+)

 kumite indywidualne ‒ I miejsce
 kumite drużynowe kobiet ‒ I miejsce
 fuku-go ‒ III miejsce
 kata indywidualne ‒ IV miejsce

Polska Liga Karate Tradycyjnego 2019 ‒ I miejsce

XXX Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym

 kata indywidualne ‒ I miejsce
 fuku-go ‒ III miejsce
 kumite indywidualne ‒ III miejsce
 en-bu kobieta/mężczyzna ‒ III miejsce

X Puchar Świata w Tradycyjnym Karate-Do (6 lipca 2019, Zamość) ‒ I miejsce

VIII Mistrzostwach Świata w Karate Fudokan w Niemczech (1-3 listopada 2019, Sindelfingen, Niemcy)

 fuku-go seniorek, kata drużynowe seniorek, kumite drużynowe seniorek ‒ II miejsce

Przypisy 

Polscy karatecy
Polscy trenerzy karate
Ludzie urodzeni w Rzeszowie
Urodzeni w 1994